Bohózat vidám színpadi mű. 
 Bohózat zenés vidám színpadi mű.